MPlayer — свободный медиаплеер. Программа работает на большинстве современных операционных систем, в частности MPlayer можно запустить на Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Apple Darwin, Mac OS X, BeOS, Syllable, QNX, OpenSolaris/Solaris, Irix, HP-UX, AIX и других разновидностях UNIX; Microsoft Windows и Windows NT (откомпилирован при помощи MinGW или Cygwin); также портирован на AmigaOS, AROS, DOS и MorphOS.

История разработки 
Разработка MPlayer началась в 2000 году, первоначально силами всего одного человека — Арпада Герёффи. Впоследствии к нему присоединились множество других программистов, поначалу из его родной Венгрии, а затем изо всех уголков мира.

Графический интерфейс и оболочки (темы) 
MPlayer уникален в частности тем, что стандартная консольная версия не имеет графического интерфейса — все управление осуществляется с клавиатуры или пульта дистанционного управления (LIRC). В этом режиме на экране отображается только окно с воспроизводимым видео.

Графический интерфейс необязателен, и даже не включается по умолчанию при сборке MPlayer из исходных кодов. Для GUI требуется GTK 2.0. Существуют многочисленные графические надстройки внешнего вида MPlayer, например, KMPlayer, SMPlayer, UMPlayer и GNOME MPlayer.

Наиболее функциональной оболочкой на сегодняшний день являются SMPlayer, UMPlayer и KMPlayer, обладающие также большим количеством графических скинов.

Для MEncoder также существуют графические оболочки, такие, как KMencoder и GMencoder — для использования в графических средах KDE и GNOME, соответственно.

В Microsoft Windows можно так же использовать графическую оболочку MPUI-hcb, стилизованную под Windows Media Player Classic или MPlayer WW.

Вывод видео 
MPlayer поддерживает разнообразные устройства вывода изображения, такие, как X11, Quartz Compositor, DirectX, VESA, SDL, VIDIX, DGA, Framebuffer, GGI, VDPAU, включая такое своеобразное устройство вывода, как ASCII-Art и Color ASCII-Art, то есть имеется возможность смотреть видео в текстовом режиме.

Форматы видео и аудио 
MPlayer поддерживает многочисленные видео‐ и аудиоформаты, такие, как Audio CD, DVD, Video CD, мультимедиа‐файлы в формате AVI, ASF/WMV/WMA, MOV/MP4, RealMedia, Ogg Vorbis, NUT, NSV, VIVO, FLI, NuppelVideo, yuv4mpeg, FILM (.cpk) формат, RoQ, PVA и Matroska, записанные с видеокодеками DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Sorenson, WMV, RealVideo, x264 (реализация стандарта H.264) и аудиокодеками MP3, Musepack, Vorbis, RealAudio, AC3/A52 (Dolby Digital), AAC (MPEG-4 аудио), QuickTime, VIVO аудио и WMA, а также многими другими более‐менее распространёнными видео‐ и аудиокодеками. Также поддерживается потоковое воспроизведение через HTTP/FTP, RTP/RTSP, MMS/MMST, MPST, SDP; захват и запись (MEncoder) телевизионного сигнала.

Большинство аудио‐ и видеоформатов поддерживаются родной для MPlayer свободной библиотекой libavcodec, использующей код проекта FFmpeg (этой библиотеки вполне достаточно для проигрывания DVD-дисков и многих DivX файлов). Однако некоторые файлы в проприетарных форматах могут потребовать внешние библиотеки, поддержка которых также предусмотрена.

Субтитры 
MPlayer может отображать внешние субтитры 12 форматов (MicroDVD, SubRip, OGM, SubViewer, Sami, VPlayer, RT, SSA (а также ASS), AQTitle, JACOsub, PJS и свой собственный MPsub) и субтитры DVD (потоки SPU, VOBsub и Closed Captions), представленные в различных кодировках, в том числе в корейской и кириллической.

При добавлении в строку запуска MPlayer или в конфигурационный файл параметра «-ass»
включается встроенный в новые версии MPlayer новый вывод субтитров, который полностью
поддерживает дополнительные эффекты оформления SSA‐ и ASS‐субтитров (позиционирование, закрашивание цветом, повороты, анимация всего этого).

Основные сочетания клавиш 
  и  — Перемотка назад/вперед, 10 секунд.
  и  — Перемотка назад/вперед, 1 минута.
  и  — Перемотка назад/вперед, 10 минут.
  и  — Перемещение назад/вперед по списку воспроизведения.
  /  — Пауза.
  — Кадр вперед.
  /  — Стоп и выход.
  и  — Уменьшает/увеличивает громкость.
  и  — Уменьшает/увеличивает громкость.
  — Выключает звук.
  — Переключение аудиодорожек.
  — Полноэкранный режим.
  — Включение субтитров.
  — Переключение между субтитрами.
  — Переключает отображения «форсированных субтитров».

Особенности 
 Во время просмотра возможно составление листа монтажных решений или списка меток для последующего видеомонтажа.
 Важным преимуществом MPlayer в Windows NT являются его низкие системные требования по сравнению с другими программными плеерами, например, Windows Media Player
 Другим его преимуществом в среде Windows или Windows NT является его лёгкая переносимость: вся программа занимает один EXE-файл (установка не требуется) и она не требует установленных в системе кодеков (однако может устанавливать кодеки в собственном формате). Последнее может быть и недостатком, так как при установке обычных для Windows кодеков поддержка их форматов не добавляется в MPlayer
 MPlayer будет работать, если в системе Windows не установлены кодеки или эти кодеки повредились во время системного сбоя
 MPlayer может проигрывать повреждённые видеофайлы

MEncoder 
Программа-компаньон MPlayer — MEncoder — свободный кодировщик видео.
С помощью него можно, к примеру, перевести программные субтитры во «вшитые» (то есть, фактически, произвести наложение текста на видеопоток), что бывает полезно при необходимости просмотра видео с субтитрами на устройстве, не имеющем поддержки программных субтитров. (К примеру, ряд КПК и аппаратных проигрывателей.) В подобном случае может пригодиться и возможность конвертации менее распространённого формата видео/аудио в более распространённый.

mplayer2 
mplayer2 появился на свет из-за разногласий: разработчики MPlayer хотели во что бы то ни стало поддерживать старый код, в то время как это снижало эффективность работы.

mplayer2 — это ответвление Mplayer, имеющий дополнительные возможности (например, поддерживает линковку (?) видео), но и удаляющий старый и нестабильный код (например, MEncoder). Примечательно, что с января 2013 года активность разработки значительно упала.

MPV 
MPV (аббревиатура от Mplayer Plays Video) — это новое развитие mplayer2. Проанализировав причину провала ветки mplayer2, группа разработчиков решила создать проект, удаляющий из mplayer2 всё, что мешает эффективно работать. Лицензия MPV также была изменена на «GPL2 и более позднюю» (тогда как mplayer2 имел «только GPL2»). Проект активно развивается и ставит целью брать всё лучшее и интересное из обоих проектов, активно выпускать новые версии, даже ценой поломок.

Основные отличия от MPlayer/MPlayer2:
 Можно сменить стандартное имя для скриншотов (вместо shot0001.jpg)
 MPV «запоминает» позицию воспроизведения при закрытии.

См. также 

 MEncoder
 Xine (кроссплатформенный)
 Медиапроигрыватель VLC (кроссплатформенный)
 iTunes (для Mac OS X и Windows)
 Windows Media Player (для Windows)
 QuickView Pro (для DOS)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт MPlayer 
 Man-страница (Manual по использованию)(оглавление)
 Неофициальный MPlayer FAQ 
 Сборки Gianluigi Tiesi (Sherpya) mplayer и mencoder под Windows 

Свободные медиаплееры
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение, разработанное в 2000 году
Переносимые приложения